Бушков — русская фамилия. Женская форма Бушкова.

Известные носители 
 Бушков, Александр Александрович (род. 1956) — российский писатель, работает в жанрах детектива и фэнтези.
 Бушков, Андрей Васильевич (род. 1969) — советский и российский фигурист, чемпион мира, Европы и трёхкратный чемпион России.

 Бушков, Евгений Робертович (род. 1968) — российский скрипач и дирижёр; главный дирижёр Государственного камерного оркестра Республики Беларусь.
 Бушков, Роберт Евгеньевич (1932—2015) — советский и российский музыкальный деятель, директор Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» (c 2002).